Ранчо де лос Оливос има више значења:

 Ранчо де лос Оливос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де лос Оливос, Ранчо де лас Крусес (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику